Slovo práce může označovat:
 práce (ekonomie) – cílevědomá činnost člověka, která vytváří nové hodnoty (statky a služby)
 povolání – výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu (zaměstnání)
 pracovní místo – nejmenší prvek struktury organizace
 dílo – výsledek účelné činnosti
 umělecké dílo
Práce (Rudolf Svoboda) – ocelová plastika na VŠB – Technické univerzitě Ostrava
 práce (fyzika) – fyzikální veličina popisující přeměnu energie působením síly po dráze
 mechanická práce
 elektrická práce
 Práce (nakladatelství) – československé nakladatelství ROH v Praze
 Práce (noviny) – bývalý československý deník vydávaný ROH, jeho slovenskou obdobou byl sesterský deník Práca
 obecně každá smysluplná lidská činnost
 dětská práce
 nucená práce
 domácí práce
 školní práce
 vězeňská práce
 polní práce
 lesní práce
 umělecká práce
 výtvarná práce
 literární práce
 interpretační práce hudební, dramatická, taneční, akrobatická
 strojní práce
 vědecká práce
 ruční práce
 duševní práce

Externí odkazy